Woldmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Nicole Woldmann (* 2002), deutsche Fußballspielerin
 Peter Woldmann (1943–2003), deutscher Fußballspieler